Tethys (auch Thetys) steht für:
 Tethys (Mythologie), eine Titanin in der griechischen Mythologie
 Tethys (Mond), einen Saturnmond
 Tethys (Ozean),  ein Meer im Erdzeitalter des Mesozoikums
 Schleierschnecken (Tethys), eine Gattung gehäuseloser Meeresschnecken, darunter die Schleierschnecke (Tethys fimbria)
 Tethys-Nunatakker, nach dem Saturnmond benannte Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch
 Mount Tethys
 Thetis
 Palaeotethys
 Paratethys